Архи́пов, Серге́й Серге́евич:
 Архипов, Сергей Сергеевич (род. 1962) — российский медиаменеджер.
 Архипов, Сергей Сергеевич (род. 1996) — российский футболист.